NPO 3FM, de nieuwe naam van Radio 3 in Nederland
Hilversum 3, de voormalige en historische naam van Radio 3 in Nederland
Klara, de opvolger van Radio 3 in Vlaanderen
BBC Radio 3, het BBC-station voor klassieke muziek en jazz in het Verenigd Koninkrijk 
Radio 3 (Spanje), een publieke radiozender in Spanje